Liga BBVA ist der Sponsorenname folgender Fußballligen:

 Liga BBVA, von 2006 bis 2008 Name der Segunda División, Spanien
 Liga BBVA, von 2008 bis 2016 Name der Primera División, Spanien 
 Liga BBVA Bancomer, seit 2013 Name der Liga MX, Mexiko